

Patronyme 

 François Francœur (1698-1787), compositeur et interprète français (frère de Louis Francœur) ;
 François Louis Angenard, dit Francœur (1770-1812), chouan ;
 Jacques Francœur (1925-2005), homme d'affaires et journaliste québécois ;
 Jeff Francœur (1984-), joueur américain de baseball ;
 Joseph-Napoléon Francœur (1880-1965), homme politique et avocat québécois ;
 Louis Francœur (vers 1692-1745), compositeur et violoniste français (frère de François Francœur) ;
 Louis Francœur (1895-1941), journaliste et animateur de radio québécois ;
 Louis-Benjamin Francœur (1773-1849), mathématicien français (fils de Louis Joseph Francœur) ; 
 Prix Francoeur, un prix de mathématique ;
 Louis Joseph Francœur (1738-1804), violoniste français, compositeur, administrateur de l'Opéra (frère de Louis Francœur) ; 
 Lucien Francoeur (1948-), auteur, poète, enseignant et chroniqueur de radio québécois.

Toponyme 

 Rue Francœur, rue située dans le 18e arrondissement de Paris.

Fiction 

 FranCœur, téléroman franco-ontarien
 Les Aventures de Loïc Francœur, série de bande dessinée